Année 83 du calendrier julien
 Année 83 av. J.-C. du calendrier julien proleptique
 Nombre naturel 83
 numéro du Var (département).
 83, collectif de rap québécois.

Homonymie
Homonymie de nombre